Цопк может означать:
 Цопк — историческая область Древней Армении.
 Цопк-Шауни — гавар провинции Цопк Великой Армении.

См. также 
 ЦОПК